Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2010. у Дохи одржано је у 13. и 14. марта.

Титулу освојену у Валенсији 2008, бранила је Наиде Гомес из Португалије.

Земље учеснице 
Учествовале су 22 скакачице удаљ из 17 земаља.

Рекорди 
12. март 2010.

Најбољи резултати у 2010. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у скоку удаљ у дворани пре почетка првенства (12. марта 2014), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2010.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 6,60 м. Ниједна такмичарка није прескочила задату норму, а у финале се пласирало првих 8 на основу постигнутог резултата (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2010. ИААФ
 сајт ИААФ

Скок удаљ
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици у дворани